Klášter alžbětinek může být:

 Klášter alžbětinek (Brno)
 Klášter alžbětinek (Jablunkov)
 Klášter alžbětinek (Kadaň)
 Klášter a nemocnice svaté Alžběty (Praha)

 Klášter Azlburg 

 Nemocnice alžbětinek (Linec)
 Klášter a nemocnice alžbětinek (Stýrský Hradec)
 Klášter a nemocnice alžbětinek (Vídeň)

 Klášter alžbětinek (Bratislava)

Seznamy klášterů